Jméno Alexandr III. neslo více osob:

 Alexandr III. (papež) († 1181) – papež v letech 1159–1181
 Alexandr III. Alexandrovič (1845–1894) – ruský car
 Alexandr III. Skotský (1241–1286) – skotský král
 Alexandr Veliký, též Alexandr III. Makedonský (356–323 př. n. l.) – král Makedonie

Rozcestníky - panovník